

Personen 
 James Shooter (1951) - een Amerikaans schrijver en uitgever van stripboeken
 Shooter Jennings (1979) - een Amerikaanse rock- en countryzanger
 Rod Beck (1968 – 2007) - een Amerikaanse honkballer, bijgenaamd Shooter

Overige 
 Shooter (film) - een film uit 2007, geregisseerd door Antoine Fuqua
 Shooter (2021) - een Amerikaanse film uit 2021 
 Shooter (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2016 
 Shooter (nummer) - een nummer van de Amerikaanse rapper Lil' Wayne
 Schietspel - een computerspelgenre
 Shoot 'em up - subgenre binnen de schietspellen
 Shot (hoeveelheid) - een klein glas sterkedrank